Pekao Szczecin Open 2017 – tenisowy turniej ATP serii ATP Challenger Tour w sezonie 2017 z cyklu Pekao Open rozgrywany w dniach 9–17 września 2017 roku w Szczecinie na kortach ceglanych o łącznej puli nagród wynoszącej 127 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

Pekao Open
2017 w tenisie ziemnym
2017 w polskim sporcie